Typhula är ett släkte av svampar. Typhula ingår i familjen trådklubbor, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Trådklubbor
Typhula